La sigla TEB puede referirse a:

Aeropuerto de Teterboro (EE. UU.), TEB por su código IATA;
Transit Elevated Bus, un autobús elevado chino; o
Trietilborano, un organoborano.